Nicolas Leclerc (né le  à Besançon) est un hockeyeur international français. Il évolue au poste de défenseur avec les Gothiques d'Amiens. Son frère Guillaume Leclerc est également hockeyeur et international jeune.

Biographie

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|rowspan="2"| 2011-2012 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 4 || 1|| 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 15 || 3 || 8 || 11 || 12 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|rowspan="2"| 2012-2013 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 14 || 0 || 1 || 1 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Gothiques d'Amiens || France U22 || 12 || 0 || 8 || 8 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|rowspan="2"| 2013-2014 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 20 || 0 || 1 || 1 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| Gothiques d'Amiens || France U22 || 15 || 3 || 6 || 9 || 18 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|rowspan="2"| 2014-2015 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 20 || 0 || 0 || 0 || 10 || 8 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| Gothiques d'Amiens || France U22 || 9 || 1 || 3 || 4 || 4 || 5 || 0 || 4 || 4 || 0
|-
|rowspan="2"| 2015-2016 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 20|| 0|| 2|| 2|| 2|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| Gothiques d'Amiens || France U22 || 11|| 2|| 5|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus 
| 44 || 2 || 1 || 3 || 51 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2017-2018 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 8||0||1||1||2 || || || || || 
|-
| 2020-2021|| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 14 || 1 || 3 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 42 || 2 || 5 || 7 || 16 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2

Au niveau international 

|2011|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||0||0||0|| 0||+1|| align="left"| 
|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||0||0||0|| 6||-5|| align="left"| 
|-
|2012 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||0||0||0|| 4||+2|| align="left"| 
|-
|2013 || align="left"| Championnat du monde junior D1A ||5||0||0||0|| 6||-2|| align="left"| 
|-
|2014 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||0||0||0|| 5||0|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en août 1994
Naissance à Besançon
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite